Die Abkürzung UCC steht für:

 Ueshima Coffee Company, seit 1991 UCC Group, japanische Kaffeehandelsgruppe
 Ukrainian Canadian Congress, Ukrainisch-kanadische Interessenvertretung in Kanada
 Unified Collaboration & Communication, eine Methode zur Zusammenarbeit und Kommunikation, siehe auch E-Collaboration
 Unified Combatant Command, teilstreitkräfteübergreifendes Kommandozentrum der US-Streitkräfte
 Unified Communications Certificate (Informatik): ein SSL- bzw. TLS-Zertifikat, das für mehrere Domains gültig ist
 Uniform Code Council (von 1984 bis 2005), Normenorganisation 
 Uniform Commercial Code, das US-amerikanische Handelsrecht
 Union Carbide Corporation, die verantwortliche Firma für den Giftgasunfall im indischen Bhopal, die bisher größte Chemiekatastrophe weltweit
 Union Customs Code, der Zollkodex der Union (UZK) der EU
 United Church of Christ, eine protestantische Unierte Kirche in den USA, die zu den Mainline Churches gezählt wird
 United Church of Canada, größte protestantische Konfession und zweitgrößte Kirche Kanadas und ebenfalls eine unierte Kirche
 Universal Copyright Convention, das Welturheberrechtsabkommen 
 University College Cork in Irland
 Upper Camel Case, ein Begriff aus der Informatik für den Binnenmajuskel
 Urban Cookie Collective, britische Musikband der 1990er Jahre

UCC